Ner – rzeka, dopływ Warty
 Ner – struga, dopływ Prosny
 Ner – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice